Dorothée est un nom propre théophore qui signifie « don de Dieu». Le e final n'est pas la marque du féminin mais la transcription française d'une diphtongue grecque. De fait, et contrairement à la pensée courante du temps, Dorothée est un prénom épicène en français (masculin et féminin). On lui préfère aujourd'hui, cependant, le prénom Théodore (pourtant lui-aussi épicène) lorsqu'il s'agit de prénommer un garçon.

Dérivés et variantes linguistiques 
En France, on trouve aussi les variantes féminines étrangères Dorothéa, Dorothy.

Parmi les équivalents dans les autres langues :
 allemand : Dorothea, Dörte
 anglais : Dorothy
 hongrois : Dorottya
 italien : Dorotea
 letton : Doroteja
 néerlandais : Doortje
 norvégien : Dorothea
 poitevin : Dorotai m /Dorotàie f
 polonais : Dorota
 russe : Bogdan
 slovaque : Dorota
 suédois : Dorotea
 tchèque : Dorota

Popularité 
Donné surtout à des hommes en Orient dans l'Antiquité, le prénom est reparu comme féminin à la fin du .

Au début de 2010, plus de  personnes de sexe féminin étaient prénommées Dorothée en France. C'est le  le plus attribué au siècle dernier dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 1982, avec un nombre de  naissances. Ceci coïncide avec la notoriété alors en hausse de l'animatrice et chanteuse pour enfants Dorothée. 

Pour les personnes de sexe masculin, 137 personnes étaient prénommées Dorothée au début de 2010 (l'année où le prénom a été attribué le plus ayant été 1913).

Personnalités

Religion

Saints 
 Dorothée de Nicomédie (mort en 302), martyr en même temps que saint Gorgon; fêté le 3 septembre et le 28 décembre.
 Le Pseudo-Dorothée (mort en 362), martyr ; fêté le 5 juin.
 Dorothée de Gaza (), dit l'Archimandrite ; fêté le 13 août.
 Dorothée de Thébaïde (), moine et ermite dans la Thébaïde en Égypte ; fêté le 9 septembre en Occident et le 16 septembre en Orient.

Saintes 
 Dorothée de Césarée (morte en 311), vierge et martyre à Césarée en Cappadoce; fêtée le 6 février.
 Dorothée, femme qui se fit passer pour eunuque au  pour entrer dans un couvent d'hommes.
 Dorothée de Montau (morte en 1393), mystique et recluse.

Histoire
Dorothée II de Jérusalem (), patriarche orthodoxe
Marie de Wittelsbach (ou de Bavière) (1920-2015), grande-duchesse de Toscane
Dorothée de Courlande (1793-1862), comtesse Edmond de Périgord puis duchesse de Dino, petite-nièce par alliance et probable dernière maîtresse de Talleyrand
Dorothée de Brandebourg-Kulmbach, épouse de Christophe de Bavière, puis de Christian  de Danemark.
Dorothée de Danemark (1546-1617), régente du Danemark
Dorothée Sophie de Neubourg (1670-1748), princesse puis duchesse de Parme
Dorothée (« Dolly ») de Talleyrand-Périgord (1862-1948)
Dorothée de Wurtemberg (1797-1855), archiduchesse d'Autriche et de Hongrie Palatinat

Arts
Dorothée, pseudonyme de Frédérique Hoschedé (née en 1953), chanteuse, actrice, animatrice et productrice à la télévision française 
Dorothée Berryman (née en 1948), actrice et animatrice de radio québécoise
Dorothée Blanck (1934-2016), actrice française
Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l'Opéra national de Paris
Dorothée Jemma, actrice française
Dorothée Letessier (1953-2011), romancière et scénariste française
Dorothée de Monfreid (née en 1973), illustratrice et écrivaine française
Dorothée Piatek (née en 1969), auteure française de littérature d'enfance et de jeunesse
Dorothée Pousséo (née en 1979), actrice française spécialisée dans le doublage
Dorothée Sebbagh (née en 1971), réalisatrice et scénariste de cinéma française

Sports
Dorothée Hochleitner (1925-2012), skieuse alpine autrichienne

Personnages de fiction et œuvres d'art 
Dorothée Gale (Dorothy Gale en VO), personnage central du roman Le Magicien d'Oz.

Références

Voir aussi  
 Dorothy

Homonymie de prénom
Prénom épicène
Nom théophore
Homonymie de pseudonyme
Prénom français
Prénom féminin
Prénom masculin